Hülsenbeck ist die Bezeichnung für:
 Hülsenbecker Tal, ein Naherholungsgebiet in Ennepetal

Hülsenbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich August Hülsenbeck (1766–1834), deutscher Kaufmann, Reeder und Spediteur
 Klaus Hülsenbeck (* 1958), deutscher Bürgermeister und Fußballschiedsrichter
 Sarina Hülsenbeck (* 1962), deutsche Schwimmerin 

Hülsenbeck ist zudem:
 Bestandteil des Titels eines Gemäldes von Philipp Otto Runge, siehe Die Hülsenbeckschen Kinder

Siehe auch
 Huelsenbeck
 Hilsenbeck